Пивденное (с  — Южное) — название населённых пунктов на Украине:

 Пивденное — село в Никопольском районе Днепропетровской области.
 Пивденное — село в Солонянском районе Днепропетровской области, ликвидировано в 1987 году.
 Пивденное — село в Мелитопольском районе Запорожской области.
 Пивденное — село в Приазовском районе Запорожской области.
 Пивденное — село в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
 Пивденное — посёлок в Дергачёвском районе Харьковской области.
 Пивденное — город в Харьковском районе Харьковской области.

См. также 

 Южное